Зонка () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1568—1603) — итальянский инженер и писатель.
 Зонка, Эрик (род. 1956) — французский кинорежиссёр и сценарист.